est la formule brute de plusieurs isomères.

 2-thiouracile, numéro CAS 
 4-thiouracile, numéro CAS